Сташевский — фамилия польского происхождения; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Сташевский, Александр Арсентьевич — Георгиевский кавалер; капитан; 23 мая 1916.
 Сташевский, Александр Осипович (1889—1938) — белорусский советский государственный и политический деятель.
 Сташевский, Артур Карлович (1890—1937) — деятель советских спецслужб.
 Сташевский, Валерий Владимирович (1882—1945) — русский и югославский инженер и архитектор.
 Сташевский, Владислав Станиславович (род. 1974) — российский эстрадный поп-исполнитель.
 Сташевский, Михаил Павлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9783; 26 ноября 1855.
 Сташевский, Станислав Телисфорович (род. 1943) — первый вице-премьер Украины, бывший министр министр топлива и энергетики.
 Сташевский, Стефан (1906—1989) — польский коммунистический политик; секретарь Варшавского комитета ПОРП, впоследствии диссидент.
 Сташевский, Юзеф (1887—1966) — польский географ, историк географии, педагог.

